Tish Ambrose é uma ex-atriz pornográfica que realizou a partir de 1981 até 1993.

Prêmios
1984 XRCO Award para Melhor atriz – Every Woman Has a Fantasy
 1988 AVN Award para Melhor atriz coadjuvante (Filme) – Firestorm II

Pessoas vivas
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos